Юморина:
 Юморина — фестиваль юмора и сатиры, ежегодно проводимый 1 апреля в Одессе.
 Юморина — фестиваль юмора на каналах Россия-1 и Россия-Культура.